BRB kan betekenen:

 "Be Right Back" ofwel Ben zo terug (Internetjargon, veel gebruikt op IRC)
 BRB Lubricants Additves Chemicals Silicones Producent en leverancier
 Bergse Reddings Brigade
 Brienz Rothorn Bahn (Zwitserse spoorwegen)
 Bonds Reddings Boot (type snelle reddingsboot)
 Bossche Reddings Brigade
 de ISO landencode voor Barbados
 de Belgische Rugby Bond